Luebo kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Luebo (territorium), Kasaï, 
 Luebo (flod), Kasaï och Kasaï Central, 
 Luebo (ort), Kasaï,